synoniem voor hinterland of periferie, een term uit de geografie om een handelsgebied of geografisch minder belangrijk gebied aan te duiden ten opzichte van een stad of andere belangrijke locatie
Achterland (boek), een boek van Hans van der Meer
achterland (sediment), in de geologie het brongebied van sediment
Achterland (Zuid-Holland), een buurtschap in de gemeente Molenlanden
Achterland (film), een film uit 1994
achterland (tektoniek), in de geologie het gebied achter een gebergte, aan de kant van de overrijdende plaat
achterland (transport), het gebied waarop een haven is gericht voor de aan- en afvoer van goederen